Goudoever ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie van Goudoever (1785–1857), niederländischer Klassischer Philologe
 Louis Christiaan van Goudoever (1820–1894), niederländischer Mediziner